Киф может означать:

  — древний город.
  — разновидность гашиша.